Thrasyboulos (), Thrasybulos (alternative Transkription desselben altgriechischen Namens) oder Thrasyvoulos () bezeichnet:

 Thrasyvoulos, einen seltenen griechischen Vornamen
 Thrasyvoulos Fylis, einen griechischen Fußballklub
 Thrasyvoulos (Dampfer), einen griechischen Dampfer, der am 30. Oktober 1939 von U 37 versenkt wurde.
 Thrasyboulos von Milet, einen Herrscher von Milet am Anfang des 6. Jahrhunderts v. Chr.
 Thrasybulos von Syrakus, einen Herrscher von Syrakus in der Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr.
 Thrasybulos (Feldherr von Athen), einen athenischen Politiker und Feldherrn im späten 5. und frühen 4. Jh. v. Chr.